Il doppio maschile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Nathan Healey che hanno battuto in finale 7–6 (12–10), 6–2  Irakli Labadze e Attila Sávolt.

Teste di serie
 František Čermák /  Sander Groen (quarti di finale)
 Robbie Koenig /  Mark Merklein (semifinali)
 Tim Crichton /  Paul Rosner (primo turno)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2001
ATP Tour 2001